507 steht für:

 das Jahr 507
 das Jahr 507 v. Chr.
 BMW 507, deutsches Automodell
 IC 507, Galaxie
 NGC 507, Galaxie
 U 507, deutsches U-Boot
 (507) Laodica, Asteroid
 Aktion 507, Gruppe junger Berliner Architekten, Assistenten und Architekturstudenten an der Technischen Universität Berlin